Them, gruppo musicale irlandese
Them, album musicale del 1988 di King Diamond
Them, ex-comune della Danimarca
Them - Loro sono là fuori, film horror francese del 2006
Them, film per la televisione del 2007